Dodenspoorweg
Birma-Siam-spoorweg
Pakanbaroe-spoorweg
Poolcirkelspoorlijn